Kościół Odkupiciela (niem. Erlöserkirche) – bazylikowy kościół przy placu Stanisława Staszica we Wrocławiu. Rozebrany w 1956 roku.

Historia 
Jednowieżowy kościół został wzniesiony w latach 1902–1904 dla wrocławskiej parafii ewangelickiej pod wezwaniem Odkupiciela. Służył jako świątynia protestancka do II wojny światowej.

Pomimo uszkodzeń i wysadzenia przez niemieckich saperów dzwonnicy, kościół przetrwał oblężenie Wrocławia w 1945. Od 1947 był użytkowany przez parafię starokatolicką we Wrocławiu. W latach 1947–1950 proboszczem tej parafii był zwierzchnik Polskiego Kościoła Starokatolickiego, Zygmunt Szypold.

Architektura 
Kościół wzniesiony był w stylu eklektycznym. Wnętrze o układzie centralnym było nakryte kopułą. Po stronie wschodniej umieszczony był ołtarz ambonowy, a za nim empora muzyczna z organami.

Zły stan techniczny kościoła i brak środków na remonty spowodował, że świątynia została rozebrana w 1956. Na miejscu kościoła w 1973 został wzniesiony supersam PSS Społem Północ.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Muszyński F.M., 2014: Kościół św. Bonifacego i Erlöserkirche na Przedmieściu Odrzańskim we Wrocławiu. W: Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu, str. 74-80. Wyd. Muzeum Miejskie Wrocławia.

Linki zewnętrzne 
 zdjęcia kościoła na fotopolska.eu
  na dolny-slask.org.pl

Kościół Starokatolicki w RP
Odkupiciela
Wroclaw